BC Men’s Provincial Curling Championship 2008, prowincjonalne mistrzostwa Kolumbii Brytyjskiej mężczyzn w curlingu odbyły się w dniach 3–10 lutego2008 w Penticton. W rywalizacji uczestniczyło 10 drużyn. Reprezentantem prowincji na Tim Hortons Brier 2008 została drużyna Boba Ursela.



Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
10 lutego; 14:30

Półfinał 
9 lutego; 19:00

1-2 
9 lutego; 14:00

3-4 
9 lutego; 14:00

Tie-Breaker

1. 
8 lutego; 14:30

2. 
8 lutego; 19:00

Round Robin

Klasyfikajca

Sesja 1. 
4 lutego; 12:30

Sesja 2. 
4 lutego; 19:30

Sesja 3. 
5 lutego; 10:30

Sesja 4. 
5 lutego; 19:00

Sesja 5. 
6 lutego; 10:30

Sesja 6. 
6 lutego; 19:00

Sesja 7. 
7 lutego; 10:30

Sesja 8. 
7 lutego; 19:00

Sesja 9. 
8 lutego; 9:30

Statystyki

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa BC Men's Provincial Curling Championship 2008 

2008 w curlingu
2008